Cauca bezeichnet: 

 eine Verwaltungseinheit in Kolumbien, siehe Departamento del Cauca
 ein Fluss in Kolumbien, siehe Río Cauca
 eine antike Stadt in der Hispania Tarraconensis, heute Coca (Spanien)

Siehe auch:
 Kauka